Chaceon är ett släkte av kräftdjur. Chaceon ingår i familjen Geryonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Chaceon